Audycja Sportowa Ole – audycja radiowa nadawana w każdy wtorek od 19:45 do 21:00 w Katolickim Radiu Zamość, skierowana głównie do młodzieży. W programie podejmowane są dyskusje na tematy związane ze sportem, kulturą, edukacją, rozrywką, turystyką, filmem i muzyką.

Audycja jest retransmitowana w stacjach iGol FM, Radio 13, Radio EN, Radio Grudziądz, Ain Karim Skomielna Czarna i Internetowe Radio Działdowo.

Cel audycji 
Celem audycji jest zwiększenie popularności oraz aktywności w sporcie. Prowadzi działalność mającą na celu krzewienie idei współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży jak również do kształtowania pozytywnych postaw wobec innych. Zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu i czerpania przyjemności ze sportu, rekreacji, kultury i filmu.

Powstanie 

Pierwszy raz została nadana 2 grudnia 2008 roku. Pomysłodawcą audycji był Tomasz Pakuła, który razem z Wojciechem Kudełko wcielił pomysł w życie. Obecnie program prowadzą: Tomasz Pakuła (redaktor naczelny audycji, student wychowania fizycznego na Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie), Radosław Niziołek (prezes Roztoczańskiego Klubu Karate Tradycyjnego), Maciej Pilch i Piotr Bródka (uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu). Wcześniej program prowadził również Igor Lewandowski (iluzjonista i student Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu).

Redakcja to także kilka innych osób, m.in.: Łukasz Kowalczuk, Kamila Szarafin, Krzysztof Kiciński, Anna Parnicka, Dariusz Buczek, Damian Hojda, Kamil Lichota, Mateusz Kapłon, Andrzej Grad, Grzegorz Słomiany, Bartłomiej Kielech, Patryk Ożga, Michał Proc, Marcin Szczygieł, Katarzyna Skoczek, Konrad Rembisz, Martyna Gontarz, Patryk Momot, Kamil Kusier, Kamil Szablewski, które pomagają przy organizacji audycji i imprez oraz współpracują z zaprzyjaźnionymi portalami.

Akcje 
Poza prowadzoną audycją, redakcja Audycji Sportowej Ole organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne, jest organizatorem wielu akcji, m.in. „Polska Biega” 2009 i 2010 (sztab zamojsko-krasnobrodzki), „Promujemy rugby”, „Zamieniamy głodne na godne” i „Stop Malarii”; jest również propagatorem akcji „ICE − w nagłym wypadku”. Organizuje także turnieje, rozgrywki, konkursy z nagrodami (m.in. Ligę Typera), spływy kajakowe, wyjazdy dla młodzieży (np.: Lednica 2009) i zbiórki kibiców na mecze piłkarskie.

Audycja Sportowa Ole była partnerem: Koncertu Chwały 2009 i 2010 w Lublinie i I Noworocznej Gali MMA w Zamościu (2011).

Od powstania do roku 2011 Audycja Sportowa Ole zorganizowała lub wzięła udział w kilkudziesięciu różnych akcjach i przedsięwzięciach związanych ze sportem.

Prowadzący audycję wydali książkę „Ahoj na kajaku”. Podczas akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2009” wystawili spektakl „Z Ole po sportowym padole”. Redakcja była także producentem i promotorem utworu Michała Sobola (Siwsona) − Jeden Dziewięć Sześć Sześć.

Sukcesem Audycji było zwycięstwo redaktora Tomasza Pakuły w ogólnopolskim projekcie „Każdy ma swoje Vancouver”, który w nagrodę wyjechał na Mistrzostwa świata w lotach narciarskich Planica 2010 do Słowenii.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Polskie audycje radiowe o tematyce sportowej
Polskie audycje dla dzieci i młodzieży